Недра — часть земной коры
 Недра —  (перен.) внутренность, среда, область, в которой что-нибудь происходит.
 «Недра» — Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли.

 «Недра» — издательское товарищество в Москве (1924—1932).
 «Недра» — издательство в Москве, работающее с 1963 года.
 «Недра» — литературный сборник, выходивший в 1922—1931 годы.

 «Недра» — семейство советских портативных радиостанций, выпускавшихся с 1960 года.
 «НедРа» — российская рок-группа из подмосковного города Чехова, образованная в 1999 году.

Топоним 
 Недра (река)
 Недра (Киевская область) — село в Барышевском районе Киевской области.